Het Duitse woord voor Handelsbeurs, onder andere de
 Hannover Messe, geëxploiteerd door de Deutsche Messe AG
 Neurenberg Messe
 Köln Messe
 Leipziger Messe
 Messe Frankfurt
 Het Franse en het Duitse woord voor mis
 Messe solennelle en l'honneur de Sainte-Cécile, een werk van Charles Gounod
 Hohe Messe, een werk van J.S. Bach
 Giovanni Messe, Italiaans generaal en politicus
 Messe (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg

Zie ook 
 Messé, een plaats in Frankrijk